Trinity pode ser:

No cinema:
 [[Trinity (personagem)|Trinity]] - personagem dos filmes italianos do gênero western na década de 1970.
 Blade: Trinity - filme de 2004 estrelado por Wesley Snipes e Kris Kristofferson.

Na literatura:
 Trinity'', uma revista em quadrinhos estrelada por Batman, Superman e Mulher-Maravilha

Na música:
 Trinity (álbum de Prototype) - um álbum de 2002 da banda Prototype.
 Outros
 Experiência Trinity - primeiro teste nuclear da História.
 Trinity
 Trinity (Flórida)

Ver também
 Trinità
 Trindade
 Trinidad (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos